Bundestagswahlkreis 231 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Straubing (seit 2009)
 Bundestagswahlkreis Rottal-Inn (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Nürnberg-Süd (1965 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Aschaffenburg (1949 bis 1961)